Ženská čtyřhra Sydney Tennis Classic 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal.  Obhájkyněmi titulu z roku 2019 byly Srbka Aleksandra Krunićová a česká světová jednička Kateřina Siniaková, které do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal kazachstánsko-brazilský pár Anna Danilinová a Beatriz Haddad Maiová, který ve finále zdolal německo-maďarskou dvojici Vivian Heisenová a Panna Udvardyová. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. V něm si vítězky vypracovaly vedení 9:2. Soupeřky pak odvrátily šest mečbolů v řadě, ale sedmý, jímž by srovnaly skóre, již prohrály. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Danilinová na okruhu WTA Tour vybojovala druhý deblový titul a pro Haddad Maiovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Obě tak udržely neporazitelnost ve finále čtyřher.

Nasazení párů 

  Barbora Krejčíková /  (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Nicole Melicharová-Martinezová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Sydney Tennis Classic 2022